Le championnat du monde de squash 1981 est l'édition 1981 du championnat du monde qui se déroule du 19 au 28 septembre 1981 à Toronto.
Jahangir Khan gagne son  titre de champion du monde en battant Geoff Hunt en finale. Celui-ci était champion du monde depuis leur création en 1976.

Têtes de série

Premier tour

Tableau final

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Championnats du monde de squash
 Championnat du monde de squash féminin 1981

1981
Squash masculin
Squash masculin 1981
Monde masculin 1981
Monde masculin
Sport en septembre 1981